Название кунама обозначает распространённые в Эритрее (Африка):
 Кунама (народ)
 Кунама (язык)